Claude Frollo – personaggio immaginario del romanzo Notre-Dame de Paris di Victor Hugo
 Leone Frollo – fumettista italiano